'''

Pseudonyme 

 Victor Noir (1848-1870), journaliste français assassiné par le prince Bonaparte.

Autres 
 Victor Noir (2005-), collectif de journalistes d’investigation.